Chiesa della Madonna delle Nevi – chiesa nel comune di Torrita di Siena
 Chiesa della Madonna delle Nevi – chiesa nel comune di Sinalunga
 Chiesa della Madonna delle Nevi – chiesa nel comune di Stazzema